63-й выпуск Джиро д’Италия — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Италии с 15 мая по 7 июня 1980. Старт состоялся в Генуии, а финишировала гонка в Милане.

Победу впервые одержал француз Бернар Ино.

Участники 
В общей сложности для участия были приглашены тринадцать команд. Каждая команда состояла из десяти гонщиков. Всего на старт вышло 130 велосипедистов. Закончило гонку в Милане.

Маршрут 
Маршрут гонки был объявлен главным организатором Винченцо Торриани 31 января 1980 года. Общая протяжённость дистанции составила 4025 км. Она включала три индивидуальных гонки и десять этапов с категоризированными подъёмами, на которых разыгрывались очки горную классификацию. Четыре из этих десяти этапов прошли на высшем уровне: 8 этап до Фьюджи; 11 этап до Кампотенезе; 14 этап 14 Роккаразо; и 18 этап в Дзольдо-Альто.

Организаторы включили только один день отдыха. По сравнению с гонкой в прошлом году дистанция была длиннее на 724 км и содержала на две разделки меньше. Кроме того, эта гонка была включала на три этапа больше.

Cima Coppi, высшая точка гонки находилась на перевале Стельвио.

Ход гонки

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 

1980 год в велоспорте
Спорт в Италии в 1980 году
Май 1980 года
Июнь 1980 года